

События 
 21 января — бракосочетание великого князя московского Василия Дмитриевича с Софьей, дочерью Витовта Литовского.
 Поход эмира Турана Тимура против золотоордынского хана Тохтамыша.
 22 января — Тимур покидает Ташкент и движется к Отрару.
 28 апреля — Тимур приказывает установить камень с надписью в память о своём походе (обнаружена вблизи Карсакпайского рудника в центральном Казахстане).
 18 июня — армия Тимура громит войска Тохтамыша в битве на Кондурче.
 Ушкуйники разоряют булгарский город Жукотин.

Вступили на престол 
 Босния — король Стефан Дабиша (1391—1395).
 Византия — император Мануил II (1391—1425).
 Савойя — граф Амадей VIII (1391—1434).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1391 году
 31 октября — Дуарте I, король Португалии (1433—1438).
 26 мая — Карл Орлеанский, герцог, поэт.
 Далай-лама I, Гендун Дуппа Пелзангпо

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1391 году
 16 февраля — Иоанн V Палеолог, византийский император.
 14 марта — Твртко I, правитель Боснии.
 Лазарь Мурманский, преподобный Русской церкви.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Хронос
 Православный календарь